

География 
 Наварра (королевство) — средневековое королевство.
 Наварра (автономное сообщество) — провинция и автономная область на севере Испании.
 Наварра (Брага) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.

Фамилия 
 Наварра, Андре (1911—1988) — французский виолончелист.

См. также 
 Навара